Bega se poate referi la:

 râul Bega (, ) din vestul României
 râul Bega Veche ()
 Canalul Bega ()
 Unul din afluenții lui Werre, din Renania de Nord-Westfalia, Germania
 Jitiște (, )

Alte utilizări:
 "Complexul Comercial Bega" din Timișoara
 Bega Grup, grup de firme din Timișoara
 Bega Tehnomet, companie  producătoare de construcții metalice, parte din Bega Grup
 Bega Electromotor, companie producătoare de motoare electrice, parte din Bega Grup

Nume de familie 
 Lou Bega, născut: David Lou Bega (* 1975, München), cântăreț american de Latino pop, autorul albumului de mare succes A Little Bit Of Mambo, incluzând hit-uri muzicale "Mambo No. 5" și "1+1=2".

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera B

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie